Геріон — легендарний цар стародавнього міста і держави Тартесс.
 Геріон — міфічний персонаж, триголовий велетень, син Хрісаора й Каллірої.